Dziecięca Odznaka Turystyczna (DOT) – wyróżnienie ustanowione w r. 2009 przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze na wniosek Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej PTTK. Odznakę mogą uzyskać dzieci do lat 10, a zdobywać ją mogą wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

Odznaka 

Odznaka jest kwadratowa, w kolorze brązowym, z rysunkiem mordki misia i napisem Dziecięca Odznaka Turystyczna PTTK.

Warunki 
Odznakę Turystyki Dziecięcej można zdobywać podczas wycieczek rodzinnych, szkolnych bądź zorganizowanych inaczej. Wycieczki mogą odbywać się w następujących dyscyplinach: górskiej, pieszej, rowerowej, narciarskiej, kajakowej, żeglarskiej, jeździeckiej, samochodowej oraz w ramach imprez na orientację. Ubiegający się o odznakę musi wziąć udział w 4 wycieczkach w minimum 2 dyscyplinach. Czas zdobywania nie jest limitowany.

Warunkiem uzyskania DOT jest prowadzenie książeczki w dowolnej formie. Każdy wpis musi zawierać datę, dyscyplinę, przebytą trasę, czas trwania oraz podpis dorosłego. Możliwe jest równoległe zbieranie punktów do innych odznak turystycznych. Weryfikację przeprowadza referat dowolnej odznaki turystycznej bądź krajoznawczej PTTK.

Przypisy 

Odznaki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego